Lupin The Best! Punch The Originals!, album del 2001 con colonne sonore degli anime di Lupin III
 LUPIN THE BEST - Rupan Sansei Chronicle - Rupan Sansei seitan 40-shūnen Special (indicato anche come LUPIN THE BEST), album del 2007 con colonne sonore degli anime di Lupin III